El Gran Premi de la Comunitat Valenciana de motociclisme de 2000 va ser la tretzena cursa de la temporada 2000 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit Ricardo Tormo (Xest, País Valencià) el cap de setmana del 15 al 17 de setembre de 2000.

500 cc

250 cc 

Competicions motociclistes del 2000
2000
Edicions del Gran Premi de la Comunitat Valenciana de motociclisme